Louis-François-Joseph de Bourbon peut faire référence à :
Louis-François-Joseph de Bourbon-Conti (1734-1814), prince de Conti ;
Louis-François-Joseph de Bourbon Busset (1749-1829), baron de Busset.